Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò (Through the Looking-Glass, and What Alice Found There) – romanzo di Lewis Carroll del 1871
 Attraverso lo specchio – albo di Dylan Dog del 1987
 Attraverso lo specchio – traccia dell'album Alterazione della struttura dei Peggio Punx del 1992
 Attraverso lo specchio – poema sinfonico del compositore e critico musicale statunitense Deems Taylor, composto tra il 1917 e il 1919
 Attraverso lo specchio (Crossover) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Deep Space Nine
 Attraverso lo specchio (Through the Looking Glass) – episodio finale della terza stagione di Lost
 Lo specchio magico (Thru the Mirror) – cortometraggio di Topolino del 1936 anche conosciuto come Attraverso lo specchio